NGC 3048-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
NGC 3048-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw